Сизигия (от , «сопряжение, соединение») — многозначный термин:

 Сизигия (астрономия) — выравнивание трёх или более астрономических тел в пределах Солнечной системы.
 Сизигия (алгебра) — отношение между генераторами модуля над кольцом.
 Сизигия (философия) — пара связанных противоположностей.
 Сизигия (психология) — связь мужского и женского начала.
 Сизигия (пара клеток) — две соединенные, но не слившиеся клетки.
 Сизигия (морские лилии) — безмышечные соединения позвонков у морских лилий.
 Сизигия (Секретные материалы) — 13-й эпизод 3-го сезона сериала «Секретные материалы».

См. также 
 Сизигиум — род цветковых растений семейства Миртовые.